Románia jelenlegi közigazgatási rendszerének legmagasabb szintje a megye (románul județ). A megyék a NUTS-rendszer harmadik szintjének felelnek meg. A jelenlegi megyerendszert 1968-ban vezették be a 2/1968-as törvénnyel, ekkor – az addigi tartományokból – 39 megyét hoztak létre. 1981-ben az akkori Ialomița és Ilfov megyék területén négy új megyét alakítottak ki Giurgiu, Călărași, Ialomița és Ilfov néven, ez utóbbi valójában nem volt teljes értékű megye, hanem a román fővároshoz, Bukaresthez tartozott (Sectorul Agricol Ilfov). Az önálló Ilfov megyét 1997-ben hozták létre. Románia jelenleg 41 megyére és Bukarest municípiumra tagolódik.

Megyék elhelyezkedése

Megyék adatai

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Románia megyéinek ISO kódjai

 
Közigazgatási listák (Európa)